Alphand kan syfta på

Hervé Alphand, fransk diplomat.
Jean-Charles Alphand, fransk ingenjör och arkitekt.
Luc Alphand, fransk alpin skidåkare och rallyförare.
Estelle Alphand, svensk och tidigare fransk alpin skidåkare.

Franska efternamn